Handbollsligan 2017/2018 är den 84:e säsongen av Sveriges högsta division i handboll på herrsidan.

Deltagande lag 
14 lag kvalificerade sig för spel i Svenska Handbollsligan 2017/2018 utifrån resultaten i Handbollsligan 2016/2017 och Kvalspelet till Handbollsligan 2017/2018.

Tabell

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler 
Kvartsfinalerna spelas i bäst över fem matcher. Lag 1-4 väljer motståndare i turordning, där varje lag endast får välja något av de två kvarvarande sämst placerade lagen (dvs. lag 1 börjar med att välja något av lag 7-8, lag 2 väljer sedan mellan lag 6 och lag 7/8, lag 3 väljer sedan mellan lag 5 och lag 6/7/8 och lag 4 får ta det kvarvarande laget). Lag 1-4 har hemmafördel i en eventuell femte och avgörande match.

Semifinaler

Final

Kvalspel

Statistik 

Jonathan Carlsbogård, Redbergslid, vann MEP-ligan med 110,39 poäng. Han kom på plats nr 6 i skytteligan.

Referenser

Noter 

Sport i Sverige 2017
Sport i Sverige 2018
Handbollssäsongen 2017/2018
2017/2018